Taccone ist der Familienname folgender Personen:

 Jorma Taccone (* 1977), US-amerikanischer Comedian
 Luciano Taccone (* 1989), argentinischer Triathlet
 Vito Taccone (1940–2007), italienischer Radrennfahrer